

Список 

Жирным шрифтом выделены аэропорты, обслуживающие регулярные коммерческие рейсы.

См. также 
 Список аэропортов по коду ИКАО: E#ES — Швеция
 Города Швеции

Примечания

Источники 
  (Swedish Civil Aviation Authority)
  (Swedish Civil Aviation Authority)
 LFV Group Swedish Airports and Air Navigation Services (lfv.se) 
 Luftfartsstyrelsen (Swedish Civil Aviation Authority), Aeronautical Information Publication (AIP) 
 Svenska Flygplatser (Swedish Airports) (flygtorget.se)

Ссылки 
 Списки аэропортов Швеции:
 Great Circle Mapper
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports
 FallingRain.com

Швеция
 
Аэро
Аэро